Laurentides kan syfta på:

Laurentides – en urgammal bergskedja som ligger i provinsen Québec, se Laurentiska bergen
Laurentides (region) – en administrativ region i Québec
Les Laurentides (MRC) – en sekundärkommun i regionen Laurentides